El topónimo Southborough puede hacer referencia a:

 Southborough, un pueblo en el estado de Massachusetts (Estados Unidos).
 Southborough, una parroquia civil y una villa en el condado de Kent (Inglaterra).